Крестья́нский — название населённых пунктов.

Россия 
 Крестьянский — хутор в Репьёвском районе Воронежской области.
 Крестьянский — посёлок в Кинельском районе Самарской области.

Узбекистан 
 Крестьянский — название посёлка Дехканабад до 1990-х годов.

См. также 
 Крестьянский переулок
 Крестьянский сельсовет
 Крестьянский союз
 Крестьянский тупик
 Крестьянское